FTP steht für:

 File Transfer Protocol, ein Protokoll zur digitalen Übertragung
 Foiled Twisted Pair, eine Variante eines Twisted-Pair-Kabels für Computernetzwerke
 Flexible Transgastrische Peritoneoskopie, eine chirurgische Operationsmethode für Eingriffe im Bauchraum
 Francs-tireurs et partisans, der militärische Zweig der französischen Résistance im Zweiten Weltkrieg
 Free-to-play, die Möglichkeit, ein Computerspiel kostenlos zu spielen
 Full Tilt Poker, ein Onlinepokerraum
 Functional Threshold Power, die maximale Leistung, die ein Sportler über den Zeitraum von einer Stunde konstant aufrechterhalten kann

ftp steht für:

 ftp (Software), ein Client für das File Transfer Protocol

FTP